De Ruyter est un nom néerlandais qui renvoie :
à un rôdeur ou un écuyer ou soldat à cheval (du ruiter ou ancien néerlandais rut(t)er) ;
au prénom germanique Rhoterius (Hruadharius: gloire + armée)

Variantes 
Le nom se décline :
soit avec un -u-, -uy-, -ui- ou -uij-
avec ou sans un -e final
avec un -t- ou deux -tt-
avec éventuellement un suffixe génitif -s
avec ou sans l'article De

Patronyme 

 Engel de Ruyter (1649-1683) est un vice-amiral hollandais, fils du célèbre amiral Michiel de Ruyter.

Titre 

 Michiel de Ruyter est un film historique néerlando-belge coproduit, photographié et réalisé par Roel Reiné sorti en 2015.

Bateaux

Divers 
 (12150) De Ruyter est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme néerlandais